Рикардо Фати (; 4 августа 1986, ) — французский футболист, опорный полузащитник. Выступал в сборной Сенегала. Брат другого известного футболиста, Жака Фати.

Карьера 
Рикардо Фати родился в семье выходца Сенегала и жительницы Кабо-Верде. Фати начал свою карьеру в футбольной школе Клерфонтен. Откуда перешёл в «Страсбур», за который играл в любительском чемпионате Франции, проведя в первом сезоне 27 матчей и 1 гол, а во втором 14 игр. После этого, во втором же сезоне в клубе, Фати дебютировал в первой команде «Страсбура», за который провёл 14 матчей (5 в Кубке Франции). В чемпионате страны Фати дебютировал 29 октября 2005 года.

Во время розыгрыша Кубка УЕФА 2005/06 «Страсбур» встречался с итальянской «Ромой». В одном из матчей, главным тренер «Ромы», Лучано Спаллетти, отметил молодого француза. На следующий год «Страсбур» вылетел во второй дивизион, из-за чего был вынужден расстаться с частью футболистов. Фати перешёл в «Рому», заплатившую 350 тыс. евро; контракт был подписан на 5 лет. Фати дебютировал в составе «Ромы» 17 сентября 2006 года, за несколько минут до конца встречи серии А с «Сиеной». Во второй игре с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов, где он персонально опекал полузащитника греческой команды Ривалдо; «Рома» в этой игре добилась победы 1:0, а Фати получил хорошие оценки от Спаллетти, а некоторые газеты назвали его «новым Патриком Вьейра». После первого сезона в римском клубе, Фати сказал, что доволен своей игрой, но хотел бы уйти в аренду, чтобы иметь больше игрового времени.

6 июля Фати был отдан в аренду немецкому клубу «Байер 04» на 2 года как часть сделки по переходу в стан «джалоросси» Жуана. Однако за «Байер» Фати провёл только 1 матч и по обоюдному согласию разорвал договор. В январе 2008 года Фати был отдан на полтора года в аренду «Нанту», где полузащитник быстро стал игроком основного состава. В 2009 году Фати вернулся в «Рому», дебютировав в матче Лиги Европы с «Кошице».

Личная жизнь 
Его отец — мусульманин, а мать — католичка, а сам Рикардо Фати, будучи игроком итальянской «Ромы» в возрасте 20 лет принял ислам, также он надеется закончить свою карьеру в странах Персидского залива, чтобы увеличить свою веру.

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии: 2006/07

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на asroma.it
 
 

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки сборной Сенегала по футболу